Пья́на — река в европейской части России, практически полностью протекающая по территории Нижегородской области и на незначительном протяжении по территории Мордовии, левый приток Суры. Устье реки находится в 116 км от устья Суры. Длина реки — 436 км, площадь бассейна — 8060 км². Среднегодовой расход воды — 25 м³/с. В бассейне карстовые формы рельефа. Судоходна в низовьях.

Река делает большую петлю на запад и впадает в Суру примерно в 65 км от своего истока. Внутри образованной Пьяной петли — возвышенность Межпьянье. Река в основном протекает в холмистой в целом безлесной местности. Берега русла высокие, от 5 до 7 м, иногда очень крутые и обрывистые, сложенные песчано-глинистыми грунтами. По берегам реки растут отдельные деревья, иногда они формируют своеобразные лесополосы вдоль берегов.

На водосборе Пьяны расположено 1179 озёр, прудов и водохранилищ.

Гидрография 

Река в основном протекает в холмистой в целом безлесной местности. Берега русла высокие, от 5 до 7 м, иногда очень крутые и обрывистые, сложенные песчано-глинистыми грунтами. По берегам реки растут отдельные деревья, иногда они формируют своеобразные лесополосы вдоль берегов.

Долина реки асимметричная, шириной 3-6 км. Левый склон, как правило, пологий, террасированный, высотой до 30-50 м, правый — чаще крутой, высотой до 40—70 м, сильно расчленённый короткими глубокими оврагами.

Ширина реки в верхнем течении 10-25 м, в среднем и нижнем — 40-50, иногда 90 м. Глубина не более 2-3, на отдельных плёсах до 7 м. Скорость течения небольшая и лишь на перекатах достигает 0,8-1,2 м/с.

На Ичалковской плотине мини ГЭС (село Ичалки) в среднем течении реки перепад уровня воды до и после плотины 2 м.

Пойма хорошо развита, её ширина достигает 3 км.

Нижнее течение

Ширина реки в нижнем течении 40-50 м, иногда достигает 90 м.

Пойма большая, двухсторонняя, открытая, преимущественно луговая, более развитая по левому берегу; ширина её в среднем и нижнем течении до 2—3 км.

Русло в нижнем течении почти не разветвлённое (островов очень мало), с обилием водной растительности.

Среднее течение

Ширина реки в среднем около 30 м, глубина до 1,5-2,0 м. Грунты плотные, песчаные. В среднем течении река шириной до 20—30 м, грунты песчаные, илистые или переходные между ними. Скорость течения 0,5-0,6 м/с.

Верхнее течение

В долине верхнего и среднего течения Пьяны и на склонах, и на пойме — многочисленные карстовые образования в виде воронок и провалов неправильной формы.

Берега в верхнем течении высотой от 3 до 5 м, крутые. Река в верхнем течении извилистая, шириной около 1,0-1,5 м. Глубина в среднем 0,5 м. Грунты русла в районе моста каменистые, заиленные (чёрный ил). В целом верховья реки чередуются от участков «ручейкового типа» до расширенных, подзапруженных мостами участков.

Пойма высокая, узкая даже при паводке в 2-3 м: по левому берегу 50-100 м, по правому — до 100 м. Берега слабо залесённые, отмечаются только отдельные деревья.

Водная флора 
Степень зарастания водной поверхности реки Пьяны от очень слабой (до 5 %) до значительной (до 40 %). Преобладают участки реки с умеренной зарастаемостью. Основными водными растениями, образующими заросли в русле реки, являются виды из рода рдесты (рдест гребенчатый, пронзённолистный, а в нижнем и среднем течении добавляется блестящий), стрелолист обыкновенный (водная форма), ежеголовник всплывающий (водная форма), кубышка жёлтая и нитчатые водоросли. Прибрежно-водные растения растут большей частью узкой полосой по урезу воды из-за большой крутизны берегов.

Притоки (км от устья) 
На своем протяжении принимает 200 притоков длиной менее 10 км. Крупнейшие притоки: Анда, Вадок, Сердемь, Ежать, Чека

 2,5 км: ручей Большая Арьевка (лв)
 28 км: река Анда (лв)
 52 км: река Пары (пр)
 86 км: река без названия, у с. Сергач (лв)
 108 км: река Пица (пр)
 113 км: река Ивашка (пр)
 123 км: река Аза (пр)
 146 км: ручей Перелесок (пр)
 148 км: река Мокшанка (пр)
 158 км: река Раужа (лв)
 172 км: река Кетарша (пр)
 181 км: ручей Водолей (пр)
 197 км: река без названия, у с. Чепас (пр)
 201 км: река Шаблин (пр)
 206 км: река Курач (лв)
 211 км: река Мерлана (лв)
 213 км: река Чергатка (пр)
 221 км: река Ревезёнка (пр)
 230 км: река без названия, у с. Тилинино (лв)
 232 км: река Вадок (лв)
 241 км: река Умайка (лв)
 243 км: река Кевса (лв)
 252 км: река Келя (лв)
 262 км: ручей Малая Якшенка (лв)
 272 км: река Сердемь (лв)
 293 км: ручей Вилиза (лв)
 305 км: река Киржень (лв)
 313 км: река без названия, у с. Юрьево (лв)
 322 км: ручей Ройка (пр)
 329 км: река Новаженка (лв)
 338 км: река Ежать (лв)
 349 км: ручей Новаженка (пр)
 371 км: река Мажарка, у с. Жданово (пр)
 374 км: ручей Альзя (лв)
 380 км: река без названия, у с. Алексеевки (лв)
 382 км: река без названия, у с. Черновское (пр)
 383 км: река Чека (лв)
 390 км: река Саля (лв)
 392 км: ручей Желанный (лв)
 397 км: река Сарга (пр)
 404 км: река без названия, у с. Андреевки (лв)
 412 км: река Пьянка (пр)
 419 км: река без названия, у с. Манаково (лв)

Этимология 
О происхождении названия существуют разные версии. По одной из них, преобладающей среди жителей мест, через которые она протекает, река названа из-за своего причудливого характера, извилистости. Так о реке писал П. И. Мельников-Печерский: «Ещё первыми русскими насельниками Пьяной река за то прозвана, что шатается, мотается она во все стороны, ровно хмельная баба, и, пройдя вёрст пятьсот закрутасами да изворотами, подбегает к своему истоку и чуть не возле него в Суру выливается».

По другой, она была названа из-за того, что 2 августа 1377 года, за три года до Куликовской битвы, русские войска в битве у этой реки потерпели сокрушительное поражение от татарского войска царевича Арапши; русское войско, не ожидая нападения татар, пьянствовало.

И по третьей версии название реки происходит от финно-угорского слова pien (пиен), что означает «малый». Не исключено, что изначально название произошло от pien, впоследствии трансформировавшись в Пьяну в связи с побоищем. На это косвенно указывает текст древнерусской «Повести о побоище на реке Пьяне». В самом начале Повести летописец называет Пьяну Пианой: «О побоище иже на Пианѣ. Въ лѣто 6885», «И бысть рать велика зѣло, и поидоша за рѣку за Пиану, и прииде к ним вѣсть, повѣда имъ царевичя Арапшю на Волчьи Водѣ.» Во время описания возлияний летописец, играя словами, пишет: «Поистиннѣ — за Пьяною пьяни!», после чего река в летописи уже неизменно именуется Пьяною.

Современность 

На Пьяне расположены города Перевоз, Сергач; рабочие посёлки Бутурлино, Пильна; село Гагино.

В селе Ичалки Перевозского района в послевоенное время построена Ичалковская микро ГЭС, годовая выработка станции, включённой в энергосистему — 600 тыс. кВт·ч.

На берегу Пьяны находится «Ичалковский заказник», известный своими карстовыми пещерами.

В бассейне Пьяны имеется крупное месторождение титан-циркониевых руд («чёрные пески») (Гагинский район)

Русло

Образование современного русла 

Русло Пьяны образует большую дугу. Пройдя половину своего пути река поворачивает в обратном направлении. Это объясняется таким явлением, как речной перехват. Если русла двух рек близко сходятся и водораздел между ними узок, он может постепенно разрушиться под действием геологических процессов, а воды одной из рек хлынут по новому переуглублению, оставив на прежнем месте так называемую «мёртвую» или сквозную долину.

Прежде северная и южная ветви Пьяны были разными реками. Северная впадала в Суру, а южная, соединённая с современной рекой Вадок, — в Тёшу. Водораздел между двумя реками был достаточно узок и постепенно разрушался. В итоге одна из многочисленных излучин южной ветви Пьяны задела северную и реки соединились в одну.

Описание современного русла 

В верховье река преимущественно имеет обширную луговую пойму и русло шириной 10-20 м. Правый берег — высокий, крутой, местами подходит к воде, левый — пологий, полевой. Дно песчаное, иногда илистое, есть каменистые участки. В половодье (апрель) поднявшаяся вода спрямляет многие излучины и устремляется напрямик, в отдельных местах — через кустарник. Пьяна начинается с маленького родничка — ручейка на окраине с. Сарбаево, у развилки дорог на Большое Игнатово и Ардатов.

Ниже Борнуково Пьяна отходит от высокого правого берега и некоторое время течёт в отдалении от него. У деревни Красная Горка река огибает массив Ичалковского бора и круто поворачивает на юг.

Ниже Ичалковского бора Пьяна течёт по широкой долине, в пойме обилие озёр, стариц. Вода слегка флюоресцирует, имеет сероводородный запах.Около села Лопатино в Пьяну впадает река Вадок.

После Ревезени берега понижаются.

Ниже Каменищенского карьера река сужается до 5—8 м и увеличивает скоростью до 15 км/ч, резко меняя направление на многочисленных поворотах. Проложив новое русло, река подходит к селу Чернуха. После Чернухи тройной слив. Через 12 км течение замедляется и река впадает в Суру среди низких песчаных берегов.

См. также 
 Битва на реке Пьяне (1367)
 Сражение на реке Пьяне (1377)

Примечания 

Притоки Суры (приток Волги)
Реки Мордовии
Реки Сеченовского района
Реки Краснооктябрьского района (Нижегородская область)
Реки Большеболдинского района
Реки Гагинского района
Реки Бутурлинского района
Реки Перевозского района
Реки Вадского района
Реки Сергачского района
Реки Пильнинского района